

Patronyme 
Rubinstein est un nom de famille germanique. L'étymologie renvoie à l'allemand rubis (Rubin) et pierre (Stein). Le patronyme pouvait donc désigner un orfèvre ou un joaillier, métiers souvent occupés par les communautés Ashkénaze au Moyen Âge, ou symboliquement les vertus particulières de son porteur.

 Akiba Rubinstein, joueur d'échecs polonais (1882-1961) ;
 Anton Rubinstein, pianiste et compositeur russe (1829-1894) ;
 Ariel Rubinstein, économiste israélien (né en 1951) ;
 Arthur Rubinstein, pianiste polonais (1887-1982) ;
 Arthur B. Rubinstein, compositeur américain (1938-2018) ;
Blanche Auzello, née Blanche Rubinstein (1897-1969) résistante franco-américaine ;
 Eva Rubinstein, photographe américaine d'origine polonaise (née en 1933) ;
 Gillian Rubinstein (1942-), romancière britannique ;
 Helena Rubinstein, industrielle polono-américaine (1870-1965), fondatrice de la marque de cosmétiques ; 
 Ida Rubinstein, danseuse et mécène russe (1885-1960) ;
 J. Hyam Rubinstein, topologue australien ;
 John Rubinstein, acteur américain (1946 - ) ;
 Jon Rubinstein, ingénieur et informaticien américain (1956 - ) ;
 Lev Rubinstein, poète et essayiste russe (1947 - );
 Marianne Rubinstein (1966-),  écrivaine française ; 
 Nikolaï Rubinstein, pianiste et compositeur russe (1835-1881), frère d'Anton Rubinstein ;
 Patrick Rubinstein (1960-), artiste français
 Renate Rubinstein, écrivaine néerlandaise (1929-1990) ;
 Ronen Rubinstein, acteur américain (1993 - ) ;
 Samuel Jacob Rubinstein, grand-rabbin orthodoxe non-consistorial français, d'origine polonaise (1888-1964) ; 
 Serge Rubinstein, financier américain, assassiné en 1955.
 Rubinstein (prénom inconnu), prisonnier du ghetto de Varsovie.

Médecine 
 Le syndrome de Rubinstein-Taybi est une maladie génétique.

Voir aussi 
 

Patronyme juif
Patronyme allemand